Алма-Ати́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь міста Алмати (Алма-Ата), колишньої столиці Казахстану.

Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Алматинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в смт Ясногірка Донецької області.

Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Анжеро-Судженськ.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Іскітим.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Кемерово.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Кісельовськ.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Миски.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 2-а Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Оренбург.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Прокоп'євськ.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Топки.
 Алма-Атинська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці